KWV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kurwina (Papua Nuova Guinea)